Dmytriw steht für:

 Nestor Dmytriw (1863–1925), ukrainischer griechisch-katholischer Priester, Autor und Übersetzer.
 Dmytriw (Dorf), Dorf im Rajon Tscherwonohrad der ukrainischen Oblast Lwiw